«Чунци́н Дандай Лифа́нь» () — бывший китайский футбольный клуб, ранее известный под названиями «Цяньвэй Хуаньдао» () и «Чуньцин Цичэ» (). До 2011 года выступал в Суперлиге Китая. По итогам сезона 2010 года в Суперлиге занял предпоследнее, 15-е место и покинул Суперлигу. Владелец клуба — расположенная в городе Чунцин «Группа Лифань», занимающаяся производством мототехники, автомобилей и запасных частей к ним. Домашний стадион «Чунцин Лифань» — Чуньцинский центр олимпийских видов спорта.

История 
В 2002 году «Чунцин Лифань» представлял КНР в Азиатском Кубке кубков, но проиграл команде «Аль-Садд» и южнокорейской команде «Сеул». Лучшим игроком «Чунцин Лифань» был признан Вэй Синь. Несмотря на это, некоторые игроки команды впоследствии входили в молодёжную команду КНР по футболу, первую и олимпийскую сборные.

Результаты 
 По состоянию на конец 2014 года
Результаты за всё время выступлений

  был объединен с клубом «Юньнань Хунда» (), что позволило остаться в высшем дивизионе.
  без перевода в низший дивизион.

Изменение названия 
 1994 Цяньвэй (Вангард) Ухань (前卫武汉)
 1995 ФК Цяньвэй (Вангард) (前卫俱乐部)
 1996—1998 Цяньвэй (Вангард) Хуаньдао (前卫寰岛)
 1999—2000 Чунцин Лунсинь (重庆隆鑫)
 2000—2002 Чунцин Лифань (重庆力帆)
 2003 Чунцин Лифань Синганьцзюэ (重庆力帆新感觉)
 2004 Чунцин Цичэ (重庆奇伡)
 2005—2008 Чунцин Лифань (重庆力帆)
 2009 Чунцин Шисянь Тайбай (重庆诗仙太白)
 2010— Чунцин Лифань (重庆力帆)

Текущий состав

Достижения 
 Обладатель Кубка Китайской футбольной ассоциации (2000)
 Чемпион Первой лиги Китая () (1996)
 Чемпион молодёжной Лиги Адидас U19 (2007)
 Серебряный призёр Первой лиги Китая (), право выступать в Суперлиге (2008)

Известные игроки

Известные тренеры 
  Эдсон Тавареш (2001-2003)
  Хрстич, Милош (2003)
  Клаус Шлаппнер
  Ли Чан Су (1998—2001)
  Стефано Импалаццио (2002)

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Примечания